Рихард Руофф (; , Мессбах — , Тюбинген) — немецкий военачальник, генерал-полковник (1 июня 1942 года).

На военной службе с 1903 года, участвовал в Первой мировой войне. После поражения — в рейхсвере.

С 1933 года — полковник и командир полка, с 1934 — начальник штаба 5-го армейского корпуса, с 1936 — генерал-майор и начальник штаба 3-й армейской группы (Дрезден), с 1938 — генерал-лейтенант и начальник штаба 5-й армейской группы (Вена). С 1939 года — генерал пехоты и командир 5-го армейского корпуса и 5-го военного округа (Штутгарт).

В годы Второй мировой войны во главе 5-го корпуса участвовал во Французской кампании (1940), 30 июня 1941 года получил Рыцарский крест Железного креста.

При нападении на СССР (1941) продолжал командовать 5-м корпусом в составе группы армий «Центр», участвовал в Белостокско-Минском сражении, Смоленском сражении и наступлении на Москву. 8 января 1942 года назначен командующим 4-й танковой армией.

С 1 июня 1942 года — командующий войсками 17-й армии группы армий «А» (на южном фланге советско-германского фронта). Вёл тяжёлые оборонительные бои на Кавказе и Кубани, после поражения 1 июля 1943 года отстранён от командования и отчислен в резерв.

Награды 
 Железный крест, 1-го и 2-го класса (1914) (Королевство Пруссия)
 Орден «За военные заслуги» рыцарский крест (Королевство Вюртемберг)
 Орден Фридриха рыцарский крест 1-го класса (Королевство Вюртемберг)
 Нагрудный знак «За ранение» чёрный (1918)
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-й класс
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса
 Рыцарский крест железного креста (30 июня 1941)

Литература

Ссылки 
 Биография Рихарда Руофа на сайте «Хронос»
 Биография Р. Руоффа на сайте www.lexikon-der-wehrmacht.de

Генерал-полковники (вермахт)
Участники Первой мировой войны (Германия)